Senátní náměstí odkazuje na několik náměstí v různých městech:

 Senátní náměstí (Helsinky), náměstí v Helsinkách
 Senátní náměstí (Moskva), náměstí v Moskvě mezi kremelským arzenálem a senátem
 Senátní náměstí (Petrohrad), náměstí v Petrohradu, dříve Náměstí děkabristů
 Largo do Senado, Macao, Čína